«Волк с Уолл-стрит» () — американская чёрная кинокомедия режиссёра Мартина Скорсезе, основанная на одноимённых мемуарах Джордана Белфорта и вышедшая в мировой прокат 25 декабря 2013 года. Автором сценария выступил Теренс Уинтер. Главную роль исполнил Леонардо Ди Каприо, который выступил и продюсером картины. Эта роль принесла актёру четвёртую номинацию на «Оскар», третью номинацию на BAFTA и вторую премию «Золотой глобус». Это пятый совместный проект актёра со Скорсезе. В фильме также снялись Джона Хилл, Марго Робби, Мэттью Макконахи и Жан Дюжарден.

На 86-й церемонии вручения премии «Оскар» картина была представлена в пяти категориях, в том числе «Лучший актёр» и «Лучший фильм». Также был представлен в четырёх номинациях на 67-й церемонии вручения премии BAFTA и в двух на 71-й церемонии вручения премии «Золотой глобус»; Ди Каприо получил «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль — комедия или мюзикл».

Сюжет 

Повествование фильма начинается в 1987 году. Джордан Белфорт (Леонардо Ди Каприо) становится брокером-стажером в успешном инвестиционном банке L.F. Rothschild. Его босс, Марк Ханна (Мэттью Макконахи), советует ему «заставить кровь бегать быстрее»: побольше заниматься сексом, онанировать, употреблять кокаин. Всё это следует делать, чтобы защитить себя от выгорания, так как инвестиционная деятельность крайне энергозатратна. Джордан несколько потрясен откровениями шефа, однако начать распутную жизнь ему пока не удаётся, так как всё время помимо работы поглощает подготовка к сдаче брокерского экзамена. В день успешной сдачи происходит внезапный обвал индекса Доу — Джонса («Чёрный понедельник») и Джордан теряет работу.

По совету жены Терезы (Кристин Милиоти) Джордан устраивается в небольшое заведение, занимающееся мелкими акциями. Его настойчивый стиль общения с клиентами и врождённая харизма быстро дают свои плоды. Он знакомится с соседом Донни (Джона Хилл), торговцем детской мебелью, который сразу находит общий язык с Джорданом и решает тоже заняться акциями и открыть совместно с Джорданом собственную фирму. В качестве сотрудников они нанимают нескольких друзей детства Белфорта, обладающих врождённым талантом продавать, и быстро начинают зарабатывать большие деньги.
Затем, под влиянием Терезы Джордан решает выйти на новый уровень — он снимает офис на Уолл-стрит и называет свою компанию «Стрэттон Оукмонт».
Компания процветает. Джордан помнит заветы Марка Ханны и организует для своих сотрудников развлечения, заказывая в офис музыкантов, дорогое шампанское, наркотики, стриптизерш и проституток, безумные розыгрыши (например, игру в дартс с огромными мишенями с использованием в качестве дротиков лиллипутов из цирка). Для поддержания порядка Джордан приглашает в компанию своего отца Макса (Роб Райнер). Журнал Forbes в своей статье называет Джордана «Волком с Уолл-стрит». Джордан в ярости, так как журналисты слишком точно описали суть работы «Стрэттон Оукмонт» по «впариванию» т. н. «мусорных акций» мелким инвесторам. Однако выясняется, что это сделало компании невероятную рекламу, и десятки перспективных молодых брокеров жаждут работать на него.

Образ жизни самого Джордана превосходит все, о чём можно было подумать: он также как и все его сотрудники употребляет наркотики всех сортов, постоянно пользуется услугами проституток, тратит огромные деньги на предметы роскоши, рестораны… Отношения с Терезой начинают портиться.

Быстрым обогащением Белфорта начинает интересоваться агент ФБР Патрик Дэнем (Кайл Чендлер).

На одной из вечеринок Белфорт знакомится со сногшибательной моделью-англичанкой Наоми (Марго Робби), с которой у него вскоре развивается роман, приведший к разводу с Терезой. Джордан делает Наоми предложение и спустя некоторое время у них рождается дочь Скайлар.

ФБР продолжает расследование, в дело вступает Комиссия по ценным бумагам и биржам. После проведения первичного публичного размещения компании популярного дизайнера обуви Стива Мэддена (Джейк Хоффман) Джордан зарабатывает дополнительные 22 миллиона долларов. Чтобы спрятать деньги, Белфорт открывает счёт в швейцарском банке на имя тёти Наоми, Эммы (Джоанна Ламли). Он использует её и своих финансовых партнёров с европейскими паспортами для транспортировки денег в Швейцарию. Афера разоблачается из-за нелепых действий Донни.

Отец Джордана просит сына покинуть пост генерального директора «Стрэттон Оукмонт», видя, что всё закончится для него тюрьмой. Тот собирается объявить о своей отставке на собрании трудового коллектива, но под влиянием момента всё-таки решает остаться и не думать о будущем.

Проходит два года. Дэнем арестовывает Белфорта прямо во время съёмки рекламного ролика. Во Флориде швейцарский банкир Жан-Жак Саурель (Жан Дюжарден), согласившийся помочь Джордану в вывозе капитала, рассказывает ФБР все подробности дела. Так как доказательств против него огромное количество, Джордан соглашается помочь федеральным агентам в сборе улик на своих бывших коллег. В это же время Наоми, разочарованная положением дел Белфорта и его убогим психофизическим состоянием, сообщает ему, что хочет подать на развод и получить единоличную опеку над их дочерью.

На следующее утро Белфорт надевает подслушивающий микрофон, спрятанный под одеждой, и направляется на встречу с Донни. Запиской он предупреждает его, чтобы тот следил за словами — на нём микрофон. После встречи о записке узнаёт Дэнем, помещающий Белфорта под стражу за нарушение их условий, после чего Белфорт принимает условия сделки. ФБР совершает рейд на «Стрэттон Оукмонт».

За сотрудничество с ФБР Белфорту снижают срок и приговаривают к трём годам лишения свободы. После освобождения он занимается семинарами по искусству торговли.

В ролях 
  Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе на парижской премьере фильма, декабрь 2013 года
 Леонардо Ди Каприо — Джордан Белфорт, брокер
 Джона Хилл — Донни Азофф, торговец, финансовый партнёр Джордана (прототип — )
 Марго Робби — Наоми Лапалья, вторая жена Джордана (прототип — Надин Кариди)
 Роб Райнер — Макс Белфорт, отец Джордана
 Кайл Чендлер — агент ФБР Патрик Дэнем, жаждущий засадить Джордана за решётку (прототип — Грегори Коулмен)
 П. Дж. Бирн — Никки «Руграт» Коскофф (прототип — Эндрю Грин)
 Джон Бернтал — Брэд Бодник, денежный курьер
 Жан Дюжарден — Жан-Жак Сорель, швейцарский банкир
 Кристин Милиоти — Тереза Петрильо, первая жена Джордана (прототип — Дениз Ломбардо)
 Джон Фавро — адвокат Мэнни Рискин (прототип — )
 Итан Сапли — Тоби Уэлч
 Кеннет Чу — Честер Минг
 Джоанна Ламли — Эмма, тётя Наоми
 Мэттью Макконахи — Марк Ханна, первый босс Джордана
 Спайк Джонз — Дуэйн
  — , основатель компании по производству женской обуви
 Катарина Час — Шанталь Бодник, жена Брэда
 Маккензи Миэн — Хилди Азофф, жена Донни
 Кристин Эберсоул — Лиа Белфорт, мать Джордана
 Ши Уигхэм — Тед Бичам, капитан на яхте Белфорта
 Крис Калдовино и Маркос Гонсалес — Рокко#1 и Рокко#2, охранники в доме Белфорта
 Джордан Белфорт — камео, организатор семинара в Окленде

Саундтрек 
Как сообщил помощник Скорсезе Рэнделл Постер, всего в фильме присутствует около 60 песен. В официальный состав саундтрека вошло всего 16. Приблизительно полный список песен см. здесь .

Отзывы 
Фильм был в целом положительно оценён в мировой кинопрессе, некоторые критики посчитали его лучшим в карьере Скорсезе со времён «Славных парней» (1990). На сайте Rotten Tomatoes он имеет рейтинг 77 % на основе 246 рецензий со средней оценкой 7,7 баллов из 10.

Награды и номинации 
 2014 — 5 номинаций на премию «Оскар»: лучший фильм (Леонардо Ди Каприо, Эмма Тиллингер Коскофф, Джои Макфарланд, Мартин Скорсезе), лучший режиссёр (Мартин Скорсезе), лучшая мужская роль (Леонардо Ди Каприо), лучшая мужская роль второго плана (Джона Хилл), лучший адаптированный сценарий (Теренс Уинтер)
 2014 — премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль — комедия или мюзикл (Леонардо Ди Каприо), а также номинация за лучший фильм — комедия или мюзикл
 2014 — 4 номинации на премию BAFTA: лучший режиссёр (Мартин Скорсезе), лучшая мужская роль (Леонардо Ди Каприо), лучший адаптированный сценарий (Теренс Уинтер), лучший монтаж (Тельма Шунмейкер)
 2014 — премия «Выбор критиков» за лучшую мужскую роль в комедии (Леонардо Ди Каприо), а также 5 номинаций: лучший фильм, лучший режиссёр (Мартин Скорсезе), лучший адаптированный сценарий (Теренс Уинтер), лучший монтаж (Тельма Шунмейкер), лучший актёрский состав
 2014 — 5 номинаций на премию «Спутник»: лучший фильм, лучший режиссёр (Мартин Скорсезе), лучшая мужская роль (Леонардо Ди Каприо), лучший адаптированный сценарий (Теренс Уинтер), лучший монтаж (Тельма Шунмейкер)
 2014 — премия Американского института кино за лучший фильм года
 2014 — номинация на премию «Давид ди Донателло» за лучший иностранный фильм (Мартин Скорсезе)
 2014 — номинация на премию Гильдии режиссёров США за лучшую режиссуру художественного фильма (Мартин Скорсезе)
 2014 — номинация на премию Гильдии сценаристов США за лучший адаптированный сценарий (Теренс Уинтер)
 2013 — премия Национального совета кинокритиков США за лучший адаптированный сценарий (Теренс Уинтер), а также попадание в десятку лучших фильмов года

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт фильма 
 
  
 

Фильмы Мартина Скорсезе
Чёрные комедии США
Фильмы-биографии США
Криминальные комедии
Экранизации автобиографических произведений
Фильмы о финансистах
Фильмы на английском языке
Фильмы о продажах
Фильмы Paramount Pictures
Фильмы США 2013 года
Фильмы об аферистах
Фильмы, спродюсированные Мартином Скорсезе